O termo Icaivera pode referir-se a:

 Icaivera, bairro de Betim
 Icaivera, bairro de Contagem

Desambiguação